Нижче наведено список 339 муніципалітетів департаменту Ардеш.

Ардеш

Ардеш